

Cinema 
You and Me – film del 1922 diretto da Arthur Hackett
 You and Me – film del 1938 diretto da Fritz Lang
 You and Me – film del 1975
 You and Me – film del 2005

Musica 
 You and Me (Babe) – brano di Ringo Starr, dall'album Ringo del 1973
 You and Me – brano di Alice Cooper del 1977
 You and Me – singolo dei Via Verdi del 1987
 You and Me – singolo di La Toya Jackson del 1990
 You & Me – singolo dei The Cranberries del 2000
 You and Me – singolo dei Lifehouse del 2005
 You & Me – album di Joe Bonamassa del 2006
 You & Me – album dei The Walkmen del 2008
 You and Me – singolo dei Heilsarmee del 2012
 You and Me – album di Shane Filan del 2013
 You & Me – singolo di Marc E. Bassy e G-Eazy del 2016

Televisione 
 You&Me – canale televisivo tematico italiano